Az Eintracht Frankfurt II a német Eintracht Frankfurt tartalék labdarúgócsapata van.

További információk 
 Hivatalos honlap 
 Az Eintracht Frankfurt II adatlapja a Weltfussball.de oldalán 

Frankfurt Eintracht U23
Eintracht Frankfurt
Frankfurt am Main
1899-ben alapított labdarúgócsapatok

de:Eintracht Frankfurt#Die zweite Mannschaft